Ю́рий Влади́мирович Григо́рьев:
 Григорьев, Юрий Владимирович (1899—1973) — советский книговед и библиотековед, профессор.
 Григорьев, Юрий Владимирович (1940—2015) — советский и российский артист балета, педагог.